Данфермлин:

 Данфермлин — город в Шотландии. Расположен в области Файф.
 «Данфермлин Атлетик» — шотландский футбольный клуб из города Данфермлин.